Peter Hardcastle ist der Name folgender Personen:

* Peter Hardcastle (Fußballspieler), englischer Fußballspieler
 Peter Hardcastle (Ruderer) (* 1978), australischer Ruderer